Il campionato mondiale Supersport 2010 è la dodicesima edizione del campionato mondiale Supersport.

Il titolo piloti viene vinto da Kenan Sofuoğlu con la Honda CBR600RR del team HANNspree Ten Kate Honda, alle sue spalle, staccato di 11 punti, si piazza Eugene Laverty anche lui con la CBR600RR ma del team Parkalgar Honda.

Per il turco Sofuoğlu si tratta del secondo titolo mondiale Supersport dopo quello conquistato nel 2007, per il team Ten Kate Racing è l'ottavo titolo mondiale piloti negli ultimi dieci anni. Ennesima delusione per l'irlandese Laverty che per il secondo anno consecutivo è costretto a rinunciare alle sue aspettative iridate per poche lunghezze.

Il titolo costruttori viene vinto, con due gran premi d'anticipo, dalla Honda.

Per la casa giapponese, vincitrice di 12 delle 13 prove in calendario, è l'ottavo titolo consecutivo della sua storia, favorito quest'anno da un numero superiore di moto schierate rispetto alla concorrenza.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 
 

2010
Supersport